Чемпионат мира по боксу среди женщин 2022 года состоялся с 8 по 20 мая 2022 года в Стамбуле (Турция). Это 12-й женский чемпионат планеты по боксу.

Общая информация 
Медалисты были награждены денежными призами; золотые призеры зарабатывают 100 000 долларов, серебряные призеры - 50 000 долларов, а бронзовые призеры - 25 000 долларов. Общий призовой фонд составил 2,4 миллиона долларов.

Программа была расширена с 10 до 12 весовых категорий. Алжир, Косово, Литва, Мозамбик, Испания и Узбекистан завоевали свои первые медали на чемпионате мира по боксу среди женщин. Спортсменки из России и Белоруссии не принимали участие по решению международной федерации бокса.

Медалисты

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Детали чемпионата

2022